Tonks ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Tonks (* um 1980), englischer Badmintonspieler
 David John Tonks (* 1964), britischer Straßenradrennfahrer
 Henry Tonks (1862–1937), britischer Arzt und Maler
 Richard Tonks (* 1951), neuseeländischer Ruderer und Rudertrainer
 Robert Tonks (* 1955), deutsch-britischer Politikwissenschaftler und Autor
 Rosemary Tonks († 2014), britische Schriftstellerin

Tonks ist der Familienname der folgenden fiktiven Person:
 Nymphadora Tonks, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Nymphadora Tonks